

Михайлівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Михайлівська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Михайлівська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Михайлівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Михайлівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Михайлівська сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Михайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Михайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Михайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Михайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Михайлівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Михайлівська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Михайлівська сільська рада — Донецька область, Бойківський район
 Михайлівська сільська рада — Житомирська область, Ємільчинський район
 Михайлівська сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Михайлівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Михайлівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Михайлівська сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Михайлівська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Михайлівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Михайлівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Михайлівська сільська рада — Луганська область, Кремінський район
 Михайлівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район
 Михайлівська сільська рада — Миколаївська область, Новоодеський район
 Михайлівська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Михайлівська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Михайлівська сільська рада — Полтавська область, Машівський район
 Михайлівська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район
 Михайлівська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Михайлівська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Михайлівська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Михайлівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район
 Михайлівська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Михайлівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Михайлівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Михайлівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район
 Михайлівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район
 Михайлівська сільська рада — Чернівецька область, Глибоцький район

Див. також 
 Михайловська сільська рада